Mytteri på Bounty (engelsk Mutiny on the Bounty) henviser til Mytteriet på Bounty, et mytteri i 1789 om bord på den britiske flådes skib HMAV Bounty, som flere bøger, film og sange har gjort berømt.

Literatur 
 A Narrative of the Mutiny on board His Majesty's Ship "Bounty", beskrivelse af mytteriet fra 1789 af William Bligh
 Mytteristerne fra Bounty, (fransk: Les révoltés de la "Bounty") en novelle fra 1879 af Jules Verne
 Mutiny on the Bounty (roman), en roman fra 1932 af Charles Nordhoff og James Norman Hall
 Mutiny on the Bounty (John Boyne roman), en roman fra 2008 af John Boyne

Film 
 The Mutiny of the Bounty, en film fra 1916 film instrueret af Raymond Longford med John Storm
 In the Wake of the Bounty,en film fra 1933 instrueret af Charles Chauvel med Errol Flynn og Mayne Lynton
 Mytteri på Bounty (film fra 1935), en film instrueret af Frank Lloyd med Charles Laughton og Clark Gable
 Mytteri på Bounty (film fra 1962), en film af Lewis Milestone med Marlon Brando, Trevor Howard og Richard Harris
 The Bounty (film fra 1984), en amerikansk film fra 1984 med Anthony Hopkins og Mel Gibson